Ein Size ist ein in Amerika und England verwendetes Längenmaß, welches in der Uhrentechnik für das Kaliber (Werkdurchmesser) gebräuchlich war. Ein Size entspricht 0,8466 mm. Das „American movement size“ und die englische „Lancashire gauge size“ sind maßgleich.

Definition 
Das Längenmaß „Size“ wird direkt vom „englischen Zoll“ abgeleitet.

1 engl. Zoll = 25,40 mm
1 Size = 1/30 engl. Zoll = 0.8466 mm

Der Anfang der Skala (in der Tabelle Rot dargestellt), wurde von dem amerikanischen Uhrmacher Aaron Lufkin Dennison willkürlich festgelegt. Er nahm als Grundlage einen Kaliber von 1 + 5/30 engl. Zoll, was 29,63 mm entspricht. Diese Größe definierte er als „0 Size“. Die Größen über „0 Size“ bezeichnete er mit 1, 2, 3, …, die unter „0 Size“ mit 2/0, 3/0, 4/0 usw. Die erste kleinere Abstufung wurde nicht „1/0 Size“, sondern „2/0 Size“ genannt (in der Tabelle Gelb dargestellt). Alle Abstufungen wurden mit Abstand von 1 Size (1/30 engl. Zoll) gestaffelt.

Tabelle für Werke ≥ „0 Size“

Tabelle für Werke ≤ „0 Size“

Anwendung 
Im 19. und 20. Jahrhundert lieferten amerikanische Uhrenhersteller traditionell keine kompletten Uhren an den Handel, sondern nur die Werke. So war es dem Händler möglich, dem Kunden eine Uhr mit Werk und Gehäuse nach Wunsch zusammenzustellen. Aus diesem Grund enthalten amerikanische Typenangaben immer die Größe (Kaliber) ausgedrückt in „Size“.

Siehe auch 
 Linie (Einheit)
 Angloamerikanisches Maßsystem

Literatur 
 Steffen Röhner: Militär-Taschenuhren; (Nichtmetrische Abmessungen im Uhrenbau); Callwey München 1992; ISBN 3-7667-1048-6

Weblinks 
 Volker Vyskocil: Uhrentechnik Size
 Carignan Watch Company: Watch movement sizes (englisch)
 TimeZone: Watch Movement Measuring Systems (englisch)
 Elgin:  (englisch)

Einzelnachweise 

Altes Maß oder Gewicht
Angloamerikanische Längeneinheit
Uhrentechnik